Омари Омарович Гриняев (родился 17 июля 1994 в Сыктывкаре) — российский регбист, крайний трехчетвертной команды «Стрела». Кандидат в мастера спорта России по американскому футболу.

Биография

Карьера в мини-футболе 
В родном Сыктывкаре занимался мини футболом и был вратарём в молодёжной команде «Новая генерация».

Карьера в американском футболе 
В 2015 году перебрался в Москву, где решил попробовать свои силы в американском футболе. Выбор Гриняева пал на клуб «Спартанцы». В американском футболе занимал позицию лайнбекера. В составе «Спартанцев» стал чемпионом России 2018 года, серебряным призёром 2016 года и дважды завоевал бронзу (2015 и 2017). Был чемпионом СНГ 2018, победителем европейского турнира CEFL 2019, чемпионом Восточно-Европейской Суперлиги 2019.

Карьера в регби 
Попробовать себя в регби решил по совету своей девушки, игрока сборной России по регби-7, Яны Даниловой. Игрок связался с ВВА и «Славой», в последнюю его пригласили на просмотр. В первом же сезоне стал стабильным игроком основного состава и бронзовым призёром чемпионата России. Первую и единственную в сезоне попытку занёс Локомотиву 19 октября.

19 декабря 2020 года дебютировал в сборной России матчем против сборной клубов РПЛ.

Сезон-2021/22 Гриняев провёл в казанской «Стреле» на правах аренды. На сезон-2022/23 заключил полноценный контракт.

Внеигровая деятельность 
Увлекается скайдайвингом. Также является сертифицированным специалистом по кроссфиту и работает тренером по физической подготовке автогонщиков в рамках программы SMP Racing.

Примечания 

Регбисты России
Игроки в американский футбол России
Игроки в мини-футбол России
Игроки сборной России по регби
Игроки РК «Слава»
Игроки РК «Стрела»
Кандидаты в мастера спорта России